Eli Heckscher – economista svedese
 Grete Heckscher – schermitrice danese
 William S. Heckscher – storico dell'arte tedesco naturalizzato statunitense